Lukida Anseris (také Anser) je jméno hvězdy α Vulpeculae (Alfa Vulpeculae) a je nejjasnější hvězdou souhvězdí Lištičky. Lukida Anseris má spektrální třídu M0III a má hvězdnou velikost +4,4m (je tedy jednou z nejméně jasných hvězd, které jsou nejjasnější ve svém souhvězdí). Lukida Anseris je od Země vzdálena 297 světelných let.

Externí odkazy 
  Anser
  Popis hvězdy na stránkách Jima Kalera

Hvězdy v souhvězdí Lištičky
Objekty v Bayerově katalogu
Objekty ve Flamsteedově katalogu
Červení obři